The hitmedley (BZN) - single van BZN
 Hit-Medley - single van Luv'
 Hitmedley (Nik P.) - single van Nik P.